Hans Apel, een Duits politicus
Katrin Apel, een Duits biatlete
Karl-Otto Apel, een Duits filosoof 
Ter Apel, een dorp in de provincie Groningen